Amerikai Egyesült Államok
Acworth (Georgia)
Acworth (New Hampshire)